Berkovic ist der Familienname folgender Personen:

 Eyal Berkovic (* 1972), israelischer Fußballspieler und Trainer
 Nikola Berković (1862–1943), kroatischer Bankier, Wirtschaftsfunktionär und Abgeordneter
 Zvonimir Berković (1928–2009), jugoslawischer bzw. kroatischer Drehbuchautor und Filmregisseur

Siehe auch:
 Berkowitz
 Berkovich